Pikkarainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Emilia Pikkarainen (née en 1992), nageuse finlandaise
Hannu Pikkarainen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Ilkka Pikkarainen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1998), joueur finlandais de football
 (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1969), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois